Выборы Президента Аргентины являются прямыми, в них принимают участие избиратели от 16 лет.

Состоялись в:
 в ходе всеобщих выборов 2011 года (победила Кристина Фернандес де Киршнер, во первом туре, состоявшемся 14 августа)
 в ходе всеобщих выборов 2015 года (победил Маурисио Макри, во втором туре, состоявшемся 22 ноября)
 в ходе всеобщих выборов 2019 года; первый тур 11 августа, второй тур 27 октября (победил Альберто Фернандес).

Примечания 

Выборы в Аргентине